psiarnia – pomieszczenie przeznaczone dla psów myśliwskich lub gromada psów myśliwskich należących do jednego właściciela

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Psiarnia – część wsi Mogilany w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Mogilany
 Psiarnia – część wsi Podwilk w woj. małopolskim, w pow. nowotarskim, w gminie Jabłonka
 Psiarnia – część wsi Nozdrzec w woj. podkarpackim, w pow. brzozowskim, w gminie Nozdrzec
 Psiarnia – osada w województwie podkarpackim, w powiecie jarosławskim, w gminie Pruchnik
 Psiarnia – część wsi Szyszczyce w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Chmielnik

Zobacz też: Psiarnia w Wikisłowniku

Przypisy